Шува́лово-Озерки́:

 Шувалово-Озерки — жилой район в Санкт-Петербурге.
 Шувалово-Озерки — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.